Янкин — русская фамилия; имеет женскую форму Янкина.

Известные носители 
 Янкин, Василий Фёдорович (1929—2010) — российский нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии.
 Янкин, Владимир Алексеевич (род. 1943) — советский футболист.
 Янкин, Евгений Васильевич (род. 1943) — советский машиностроитель, лауреат Государственной премии СССР.
 Янкин, Илларион Павлович (1910—?) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Янкин, Николай Петрович (1887 — не ранее лета 1942) — российский и советский художник.
 Янкин, Сергей Иванович (?—после 1918) — украинский военный деятель.
 Янкин, Яков Фёдорович (1895—1928) — активный участник становления Советской власти в Липецке и Липецком уезде.